Шамеля (Сульфатное) — бессточное горько-солёное озеро с залежами лечебных грязей в Сафакулевском районе Курганской области. Популярное место отдыха. Находится на северо-востоке Сарт-Абдрашевского сельсовета, в 5,5 км южнее села Мартыновка. Высота над уровнем моря — 172 м.

Памятник природы регионального значения Курганской области, площадь 102 га.

Зимой озеро не замерзает.

Описание 

Вода в озере минерализованная сульфатно-хлоридная натриевая, с повышенным содержанием брома. Минерализация 80-200 г/л. Запасы мирабилита в озере имеют промышленное значение.

На дне озера имеются залежи сульфидных иловых грязей. Структура грязи: грязевой раствор 49,7 %, кристаллический скелет 40,6 %, коллоидный комплекс 9,7 %.

Фауна 
В озере обитает рачок артемия.

Туризм 
Благодаря лечебным свойствам воды и грязи, озеро Шамеля популярно у неорганизованных отдыхающих. Концентрация соли в озеро Шамеля настолько высока, что выталкивающая сила не даёт полностью погрузиться в воду и можно лежать на поверхности. Здесь практически невозможно утонуть, как в Мёртвом море в Израиле.

Купаться в озере более 15-20 минут не рекомендуется. После чего необходим перерыв.

В 1770 году Петер Симон Паллас дал характеристику озера «великой Шимелей»:

Путь к озеру 

По федеральной автомобильной дороге  «Иртыш»: повернуть на юг в сторону г. Щучье и ехать далее на юго-запад через Сухоборское, Сафакулево. Недоезжая Мартыновки повернуть на грунтовую дорогу в Петровку. Проехав 3 км, справа увидите озеро.

Примечания 

Озёра Курганской области
Сафакулевский район
Солёные озёра России
Бессточные озёра России
Памятники природы Курганской области
Гидрологические памятники природы